

Geografia 
 Belyj – città della Russia europea
 Belyj – vulcano situato nella Kamčatka (Russia)
 Belyj – isola situata nel Mare di Kara (Russia)

Persone 
 Andrej Belyj – scrittore, poeta, filosofo e critico letterario russo